AAP puede hacer referencia a:

 Agrupación Aérea Presidencial;
 Apollo Applications Program;
 argumentum ad populum;
 Associated Artists Productions;
 arara de Pará, código ISO 639-3 AAP
 helipuerto de Aappilattoq, código LID AAP

Siglas